Rest steht für:

 Restinhalt eines Trinkgefäßes, siehe Neige
Rest einer Mahlzeit, siehe Anstandsrest
 etwas Übriggebliebenes, siehe Überrest
 Der Rest, eine deutsche Rockband

 in der Mathematik das, was bei der Division übrigbleibt, siehe Division mit Rest
 in der Chemie das Gegenstück zur funktionellen Gruppe eines Moleküls, siehe Substituent
 Passo Rest Straßenpass in Norditalien, siehe Forcola di Mont Rest

Rest ist der Familienname folgender Personen:
 Enno Schilling-Rest (1891–1976), deutscher Maler, Grafiker und Zeichner
 Franco Rest (1942–2022), deutscher Sterbebeistands- und Ethikforscher
 Gisela Rest-Hartjes (1942–2017), deutsche Schriftstellerin und Lyrikerin
 Heidemarie Rest-Hinterseer (* 1959), österreichische Politikerin
 Jakob Rest (* 1991), österreichischer Grasskiläufer
 John van de Rest (1940–2022), niederländischer Regisseur und Drehbuchautor
 Josef Rest (1884–1961), deutscher Bibliothekar
 Wolfgang Rest (* 1957), österreichischer Filmschaffender

REST steht als Abkürzung für:
 Reduzierte-Syntax-Therapie, eine Therapiemethode in der Klinischen Linguistik bei Agrammatismus
 Restricted Environmental Stimulation Technique, eine Therapietechnik durch Reizentzug im medizinischen Bereich, siehe Floating #Wissenschaftliche Forschung
 ReStructuredText, eine einfache Auszeichnungssprache in der Informatik
 Representational State Transfer, auch RESTful API Web services, ein Programmierparadigma für Webanwendungen

Siehe auch:
 Der Rest, der bleibt
 Der Rest ist Schweigen
 Resten

Abkürzung